Сан Хосе Порвенир има више значења:

 Сан Хосе Порвенир (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Порвенир (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику